Anjel Oquendo é um ator de teatro, televisão e cinema estadunidense. 

O ator apareceu em várias séries de televisão, como  Nip/Tuck, Raising The Bar, Everybody Hates Chris and My Name is Earl.

Filmografia
Shadowboxer (2005) como Lamar
King of California (2007) como Younger Cop
1408 (2007) como Taxi Cab Driver
Ocean's Thirteen (2007) como Ortega
Vacancy 2: The First Cut (2009) como Deputy #3
Post Grad (2009) como Police Officer
The Slammin' Salmon (2009) como Hispanic Customer
Fear Clinic (2009)
Carros 3(2017) como voz de Bobby Swift

Televisão
Hack como Security Guard no episódio Collateral Damage (2ª temporada episódio 4) em 18 de outubro de 2003
The FBI Files como Ella no episódioStill Holding (3ª temporada episódio 20)  18 de Abril de 2005
Monk como Garage Attendant no episódio Mr. Monk and the Actor (5ª temporada episódio 1) 7 de Julio de 2006
What About Brian como Technician no episódio What About Second Chances (2 temporada episódio 1) 9 de outubro de 2006
Bones como Nurse no episódio The Headless Witch in the Woods (2ª temporada episodio 10) 29 de novembro de 2006
ER como Thigh Patient Tell Me No Secrets (13ª temporada episódio 10) 30 de Novembro de 2006.
My Name is Earl como Prison Medic no episódio My Name is Inmate #28301-016, Part 2 (3ª temporada episódio 2) 27 de setembro de 2007
Nip/Tuck como Oscar Aureilles no episódio Magda and Jeff (5ª temporada episódio 10) 22 de Janeiro de 2008.
House MD como Paramédico nos episódios "Help-me", "Nobody's Fault" e "Better Half" (2010/2012) 
Everybody Hates Chris(2007) como mecânico

Ligação Externa

Atores dos Estados Unidos